Dedicated to You – album amerykańskiego muzyka Raya Charlesa, wydany w 1961 roku.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy Raya Charlesa
Albumy muzyczne wydane w roku 1961